Guenel ou Le Guénel  est un patronyme d'origine bretonne, et vient d'une famille noble établie en Bretagne depuis plusieurs siècles qui compte au nombre de ses membres les seigneurs de Francbois (paroisse de Saint-Thurial) et de Quémillac (paroisse de Guipry).

Patronymes 

Francbois Guenel, paroisse de Saint-Thurial.
Guillaume Guenel, conseiller au parlement en 1599.

Liens externes 
 Patronyme Guenel

Bibliographie 
 Mergnac, Marie-Odile, Encyclopédie des noms de famille, Paris, 2002.
 Morlet, Marie-Thérèse, Dictionnaire des noms de famille, Paris, 1991.

Voir aussi 
 Guénel
 Guenelle

Homonymie de patronyme
Patronyme breton